Charles Yorke (1722–1770) – brytyjski arystokrata i polityk, lord kanclerz
 Charles Philip Yorke (1764–1834) – brytyjski polityk, lord Admiralicji
 Charles Yorke (1799–1873) – brytyjski arystokrata, wojskowy i polityk, minister w kilku rządach, 4. hrabia Hardwicke
 Charles Yorke (1836–1897) – brytyjski arystokrata i polityk, 5. hrabia Hardwicke
 Charles Yorke (1869–1936) – brytyjski arystokrata, 8. hrabia Hardwicke

Zobacz też